Koh-i-Noor (Kohinoor) může označovat:
 Koh-i-Noor (v překladu Hora světla), indický diamant, součást britských korunovačních klenotů
 Koh-i-noor Hardtmuth, společnost vyrábějící psací a výtvarné potřeby, založená Josefem Hardtmuthem roku 1790 ve Vídni, od roku 1848 působící v továrně v Českých Budějovicích
 Koh-i-noor Waldes (Waldeska, KIN), společnost vyrábějící kovovou galanterii, založená roku 1902 Jindřichem Waldesem jako Waldes a spol., od roku 1907 působící v továrně v Praze-Vršovicích
 Koh-i-noor – zastávka pražské městské dopravy (tramvaje a autobusy) ve Vršovicích poblíže Waldesovy továrny (označovaná také jako „Kohinor“ či „Kohinoor“)
 Koh-i-Noor (album) – album Vlastimila Třešňáka (1983)
 Důl Kohinoor a Kohinoor II – hnědouhelné doly v mostecké uhelné pánvi